Battle of the Asses ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe, die von Elegant Angel produziert wird.

Darsteller 
 Battle of the Asses 1 (2009): Alexis Texas, Manuel Ferrara, Rachel Starr, Pinky, Kelly Divine, Cherokee, Ava Rose, Mark Ashley, Marco Banderas, Michael Stefano
 Battle of the Asses 2 (2010): Kelly Divine, Ava Rose, Manuel Ferrara, Mick Blue, Gracie Glam, Sunny Lane, Isis Taylor, Austin Taylor, Michael Stefano
 Battle of the Asses 3 (2010): Jynx Maze, Gracie Glam, Jada Stevens, Sarah Vandella, Madison Ivy, Jenna Presley
 Battle of the Asses 4 (2011): Jessie Rogers, Jynx Maze, Liza Del Sierra, Katja Kassin, Brooklyn Lee
 Battle of the Asses 5 (2013): Alexis Ford, Anikka Albrite, Sheena Shaw, Karlie Montana, Nikki Delano
 Battle of the Asses 6 (2016): Alexis Texas, Abella Danger, Mia Malkova, Jada Stevens
 Battle of the Asses 7 (2017): Alexis Texas, Ivy Lebelle, James Deen, Amilia Onyx, Markus Dupree, Adriana Maya
 Battle of the Asses 8 (2019): AJ Applegate, Whitney Wright, James Deen, Cali Carter, Mick Blue, Daisy Stone, Logan Pierce, Danny Mountain

Nominierungen/Wissenswertes 
 2010: AVN Awards – Nominee: Best Big Butt Release (Vol. 1)
 2011: AVN Awards – Nominee: Best Big Butt Release (Vol. 2)
 2012: AVN Awards – Nominee: Best Big Butt Release (Vol. 3)
 2013: AVN Awards – Nominee: Best Big Butt Release (Vol. 4)
 2014: AVN Awards – Nominee: Best Big Butt Release (Vol. 5)
 2014: XRCO Award – Nominee: Best Gonzo Movie

Siehe auch 
 Big Wet Asses
 Big Black Wet Asses

Weblinks 
 
 Battle of the Asses in der Internet Adult Film Database

Filmtitel 2009
Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film